Poppendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Poppendorf, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

Österrike 

 Poppendorf (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Südoststeiermark, 

Robotskapade Österrikeförgreningar